Массейс( Matsys або Metsys) родина нідерландських художників 16 ст.

 Квентін Массейс (1465 — 1530) — художник з Південних Нідерландів, батько художника Яна Массейса.
 Корнеліс Массейс  (1508 — після 1556) — художник з Південних Нідерландів, що перейшов у гравери. Старший син Квентіна Массейса і старший брат  Яна Массейса. 
 Ян Массейс (бл. 1510 — 1575) — художник з Південних Нідерландів, що оселився в місті Генуя, Італія, через утиски протестантів з боку колонізаторів-іспанців. Молодший син Квентіна Массейса і молодший брат  Корнеліса Массейса.
 Квентін Массейс молодший ( 1543 — 1589) — художник з Південних Нідерландів, син Яна Массейса, що працював у Англії та в Німеччині через  протестантизм.
 Нідерландські прізвища